Стив Си́монсен (; 3 апреля 1979, Саут-Шилдс) — английский футболист, вратарь.

Карьера 
Начинал карьеру в мерсисайдском клубе «Транмер Роверс» в 1996 году, затем был этап в «Эвертоне», где основным голкипером он смог стать лишь в 2004 году. В этом же году Стивен решил сменить клубную прописку, и перешёл в «Сток Сити», который в то время играл в третьем по счёту английском дивизионе. Там он сумел зарекомендовать себя. С 2004 по 2008 годы являлся основным вратарем «Сток Сити». Дошёл с ним до английской Премьер-лиги. Руководство поставило задачу закрепиться в высшем дивизионе, Симонсену нужен был дублёр, поэтому вратарская линия была укреплена Томасом Сёренсеном. Но Стив Симонсен проиграл борьбу и стал вторым голкипером клуба. В марте 2010 года руководство «Сток Сити» разрешило игроку перейти в клуб Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» в статусе свободного агента, который испытывал некоторые проблемы с вратарской линией после перехода Падди Кенни в «Куинз Парк Рейнджерс». В сезоне 2010/11 сыграл 39 матчей (37 из них в основном составе), проведя на поле 3413 минут (в среднем 88 минут за матч).

В 1999 году провёл четыре матча за молодёжную сборную Англии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Пуна Сити»